Trustrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Trustrup (Dølby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Dølby Sogn
 Trustrup (Hundslund Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hundslund Sogn
 Trustrup (Kettrup Sogn) – en bebyggelse i Kettrup Sogn
 Trustrup (Norddjurs Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Lyngby Sogn i Norddjurs Kommune
 Trustrup (Ølst Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ølst Sogn